Пара Боб и Майк Брайаны — победители турнира.

Прошлогодние победители Уэйн Блэк / Кевин Ульетт не защищали свой титул, но Ульетт принимал участие в турнире и совместно с Полом Хенли дошёл до финала.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Четвертьфинал)
  Кевин Ульетт /  Пол Хенли (Финал)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз ''(Полуфинал)

<li>  Фабрис Санторо /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
<li>  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (Второй раунд)
<li>  Мартин Дамм /  Леандер Паес (Полуфинал)
<li>  Павел Визнер /  Лукаш Длоуги (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Rogers Cup 2006